Институции — многозначный термин.

Освещение основ права 
 Институции Гая 
 Институции Юстиниана — в Византийской империи в VI веке по приказу императора Юстиниана I. 
 Труд французского юриста Антуана Луазеля «Institutes coutumières» (Кутюмные институции, 1607 год).

См. также 
 Социальный институт